Nordgren är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Nordgren förekom som soldatnamn. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Nordgren 3 297
 Nordgreen 2
 Nordgrén 2
Totalt blir detta 3 301 personer.

Personer med efternamnet Nordgren
 Ali Nordgren (1876–1954), skolledare
 Aili Nordgren (1908–1995), finlandssvensk författare
 Anna Nordgren (1847–1916), målare
 Axel Nordgren (1828–1888), målare
 Bengt Nordgren (1931–2001), läkare
 Carl Nordgren (1897–1963), läkare
 Carl Wilhelm Nordgren (1804–1857), målare
 Erik Nordgren (1913–1992), kompositör, arrangör och orkesterledare
 Gabriel Nordgren (1872–1954), skräddare
 Gunilla Nordgren (född 1956), politiker, moderat
 Gösta "Snoddas" Nordgren (1926–1981), sångare, bandyspelare, påstådd flottare
 Hans Nordgren (1908–1994), skräddarmästare och moderat politiker
 Hugo Nordgren (1878–1950), företagare
 Ivan Nordgren (1895–1974), företagare
 Jeanette Nordgren (född 1961), friidrottare, långdistanslöpare
 Jenny Nordgrén (1851–1931), porträtmålare
 Joseph Nordgren (född 1947), fysiker
 Karin Nordgren (1919–2001), skådespelare
 Kurt Nordgren (1916–1974), fackföreningsman och landshövding
 Lars Nordgren (1934–2007), läkare
 Lennart Nordgren (1922–2018), ingenjör
 Ludvig Nordgren (1872–1934), fackföreningsman och kommunalpolitiker
 Malou Hallström, född Nordgren (1941–2005), TV-producent
 Niklas Nordgren (född 1979), ishockeyspelare
 Olivia Nordgren (1880–1969), typograf och politiker, socialdemokrat
 Pehr Henrik Nordgren (1944–2008), finländsk tonsättare
 Per Nordgren (1823–1901), skräddare
 Pär Nordgren (född 1934), militär
 Ragnar Nordgren (1865–1945), barnläkare
 Ralf Nordgren (1936–2014), finlandssvensk författare
 Rolf Nordgren (född 1946), backhoppare
 Sune Nordgren (född 1948), museichef, konstnär och programledare
 Sven Nordgren (1895–1949), sjömilitär
 Valter Nordgren (1899–1968), finländsk officer
 Walter Nordgren (1927–1964), konstnär och illustratör

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn